Edward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald Herbert Deshon Edward
 Karen L. Edward